Военно-морские силы Объединённых Арабских Эмиратов () — один из видов Вооружённых сил Объединённых Арабских Эмиратов.

История 
В связи с опасностью проникновения Исламского государства на акваторию Персидского залива генеральный секретарь ССАГПЗ в Эль-Кувейте озвучил возможность создания объединённых военно-морских сил арабских монархий Персидского залива.

Организационный состав 
Боевая подготовка экипажей и штабов осуществляется в Великобритании, Франции, Египте, Саудовской Аравии. Развитие ВМС ОАЭ является одним из приоритетных направлений военного строительства.

Пункты базирования 
Главная база расположена в Абу-Даби. Другие базы: Аджаман, Дал ма, Мина Заед, Мина Рашид.

Боевая техника

Корабельная 

Боевой состав ВМС ОАЭ включает:
 3 корвета типа «Абу-Даби»
 6 корветов типа «Байнуна» («Байнуна», «Аль-Хесен», «Аль-Дафра», «Мезьяд», «Аль-Джахили», «Аль-Хи-ли», бортовые номера Р171-176)
 2 малых корвета типа «Му-райджиб»
 Ракетные катера
 Патрульные катера
 Десантный катера

В 2015 году завершилась передача двух патрульных кораблей «Фаладж-2».

Авиационная 
 Боевые вертолёты AS-565
 Палубные вертолёты
 Патрульные самолёты С-295М

См. также 
 HNLMS Abraham Crijnssen

Примечания

Ссылки 
 Зарубежное военное обозрение

Вооружённые силы Объединённых Арабских Эмиратов
Объединённые Ар